Médaille commémorative de l'expédition de Chine (1860) – onorificenza francese 
Médaille commémorative de l'expédition de Chine (1901) – onorificenza francese